

Персоналії 

Остроухов (), жіноча форма Остроухова () — російське прізвище. Відомі носії:
 Остроухов Олександр Олексійович — російський хокеїст
 Арбо (Остроухов) Олександр Степанович — український актор і режисер

Топоніми 

 Остроухов — хутір у Кумилженському районі Волгоградської області, Росія

Російські прізвища